Gymnotrachelus is een geslacht van uitgestorven monospecifieke grote selenosteïde arthrodire placodermen uit het Laat-Devoon, bekend van de Cleveland Shale uit het Laat-Famennien van Ohio. De typesoort Gymnotrachelus hydei werd oorspronkelijk gereconstrueerd als fysiek gelijkend op Selenosteus, met iets kleinere oogkassen (dat wil zeggen met een brede, doosachtige kop). Latere exemplaren leidden tot een herwaardering, en nu wordt aangenomen dat Gymnotrachelus hydei een meer snoek- of barracuda-achtige bouw heeft.

Fylogenie 
Gymnotrachelus is een lid van de familie Selenosteidae van de clade Aspinothoracidi, die behoort tot de clade Pachyosteomorphi, een van de twee belangrijkste clades binnen Eubrachythoraci. Het onderstaande cladogram toont de fylogenie van Gymnotrachelus:

Placodermi